Лос Љанос има више значења:

 Лос Љанос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Љанос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Љанос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Љанос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Љанос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Љанос (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Љанос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Љанос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Љанос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Љанос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Љанос, Јосо Тијању'у (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Љанос (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанос (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанос, Лос Љанитос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанос (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Љанос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос, Ел Банко (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос, Ел Ринкон (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Љанос (Санта Марија Лачиксио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Љанос (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Љанос (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Љанос, Ранчо Нуево (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Љанос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Љанос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Љанос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Љанос (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Љанос, Хуан Н. Гера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Љанос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Љанос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику